Министерство социального обеспечения Туркменистана () — упраздненный орган исполнительной власти, осуществлявший государственное управление и единую государственную политику в области пенсионного и социального обеспечения, социального страхования и социальной поддержки населения Туркменистана.

История 
Образовано 5 августа 1992 года.

Упразднено 8 апреля 2011 года. На его базе образовано Министерство труда и социальной защиты населения Туркмении.

Министры

Отраслевое законодательство 
 Основная статья: Законы Туркменистана

См. также 
 Пенсионный фонд Туркменистана
 Ветераны Великой Отечественной войны в Туркменистане

Министерства Туркменистана
Туркмения